Tor eller Thor kan syfta på:

 Tor – åskguden inom asatron 
 Tor (djur) – släkte med karpfiskar
 Thor (djur) – släkte med kräftdjur
 Tor (namn) – ett förnamn samt personer med namnet förnamnet
 Thor (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet, flera olika stavningar
 Tor (nätverk) – datornätverk för anonymisering
 9K330 Tor – luftvärnsrobotssystem
 Thor 1 – satellit
 Camp Tor – grupperingsplats för trupper inom Nordbat 2 i Bosnien och Hercegovina
 IF Thor – idrottsförening
 Tor Air – flygbolag

Fartyg
 Tor (isbrytare) – svensk isbrytare
 Tor Viking II – en svensk offshorefartyg och isbrytare
 S/S Thor – museibåt

 Bogserbåten Tor – bogserbåt i Stockholm

Underhållning 
 Tor, åskguden, förekommer i en mängd varianter som seriefigur. För Marvels variant se Thor (seriefigur)
 Thor (musikgrupp) – kanadensiskt hårdrocksband.
 Thor (film) – amerikansk långfilm från 2011

Geografi

Egypten 

 El-Tor (guvernementshuvudort i Egypten), Sina al-Janubiyya,

Eritrea 

 Tor (ö),

Frankrike 
  Le Thor – en kommun i departementet Vaucluse

Kanada
 Mount Thor – berg på Baffinön

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Eritreaförgreningar